Sensenti kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Sensenti (kommun), Departamento de Ocotepeque, 
 Sensenti (ort), Departamento de Ocotepeque,